Casta bezeichnet
 das Kastensystem im  kolonialen Lateinamerika, siehe Casta (Lateinamerika)
 die westslowakische Gemeinde Častá
 die französische Schauspielerin Laetitia Casta
 die Abkürzung für Campionati Sciistici delle Truppe Alpine, die italienischen Skimeisterschaften der Gebirgstruppen

CASTA